Cap Juby är en udde i Marocko. Den ligger i regionen Guelmim-Es-Smara, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Cap Juby åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Cap Juby. Runt Cap Juby är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tarfaya,  km sydväst om Cap Juby.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Marocko